Лепидоптерология — раздел энтомологии, изучающий представителей отряда Чешуекрылые насекомые (бабочки).

Название науки происходит от научного латинского названия самого отряда — Lepidoptera.

От  (родительный падеж ) — чешуя,  — крыло и  — учение.

Лепидоптеролог — учёный-энтомолог эксперт в области лепидоптерологии  .

Общества лепидоптерологов 
 Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen (Hesse, Германия)
 Association for Tropical Lepidoptera (Florida, США, осн.1989)
 Butterfly Conservation (Великобритания)
 Butterfly Society of Rhode Island (США)
 Carolina Butterfly Society (США)
 Dallas County Lepidopterists' Society (Texas, США, осн. 1995)
 De Vlinderstichting (Нидерланды, осн.1983) — Dutch Butterfly Conservation
 Finnish Lepidopterologist Society (Финляндия)
 Lepidopterologisk Forening (Дания)
 Massachusetts Butterfly Club [NABA] (США) — офиц. сайт
 North American Butterfly Association [NABA] (США) — объединяет любителей в Северной Америке (Канада, США, Мексика), офиц. сайт
 Parisian Lepidopterist (Франция)
 Sicilian Lepidopterological Association (Италия)
 Societas Europaea Lepidopterologica — осн. в 1976 году и ныне объединяет около 700 членов из Европы, Западной Азии и Северной Африки.
 The International Lepidoptera Survey — офиц. сайт
 The Israeli Lepidopterists Society (Израиль)
 The Lepidopterists' Society (США, осн.1947) — офиц. сайт
 Utah Lepidopterists' Society (США) — офиц. сайт

Журналы 

 Alexanor (Франция, 1959-)
 Atalanta (Германия, 1964-)
 Buletin de Informare Societatea Lepidopterologica (Румыния, 1990-)
 American Butterflies (North American Butterfly Association, Inc. NABA, 4 Delaware Road, Morristown, NJ 07960.)
 Annotationes lepidopterologicae (Лондон)
 Atropos — Lépidoptères et Odonates (Великобритания)
 The Aurelian (Великобритания)
 Bulletin de la Société des lépidoptéristes français (Париж, Франция) — ISSN 0181-0308
 Bulletin de la Société lépidoptérologique de Genève (Швейцария)
 Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens (Франция) Site du Bulletin des Lépidoptéristes Parisiens.
 Galathea — Нюрнберг (Германия)
 The Journal of the Lepidopterists' Society (США)
 Journal of Research on the Lepidoptera — осн.1962
 Kentucky Lepidopterist (Louisville, Kentucky, США)
 Massachusetts Butterflies (США)
 Ontario Lepidoptera — ISSN 1713-9481
 Pallarge (1992-) (Gifu, Япония)
 Papilio — Journal du New-York Entomological Club — ISSN 0196-5832
 Revue française de Lépidoptérologie (1938-), ранее выходил под названием L’amateur de papillons (1922—1937)
 Saturnia (Alicante, Испания) — ISSN 1135-6677
 Tropical Lepidoptera news — ISSN 1062-6581
 Yadoriga (Osaka, Япония) (на японском языке) — ISSN 0513-417X

Базы данных 
 Список мировой фауны бабочек — The Global Lepidoptera Names Index (Великобритания)
 Список растений — хозяев для бабочек — HOSTS — Database of the World’s Lepidopteran Hostplants
 Список бабочек Неарктики — North America Lepidoptera database

Таксономия в цифрах 

Ежегодно лепидоптерологи описывают около 1000 новых для науки видов. Ниже учтено 47 надсемейств, 126 семейств и 250 подсемейств, около 24 тыс. родов и подродов, которые объединяют более 137 тыс. видов бабочек (до 220 000).
Число видов и подвидов по всем надсемействам отряда Чешуекрылые (Бабочки) на февраль 2003 года (Michael Shaffer, The Natural History Museum, 2003):

Известные лепидоптерологи 
 Авинов, Андрей Николаевич
 Алфераки, Сергей Николаевич
 Ершов, Николай Григорьевич — один из авторов первого каталога чешуекрылых Российской Империи
 Коршунов, Юрий Петрович (1933—2002)
 Куренцов, Алексей Иванович
 Набоков, Владимир Владимирович
 Некрутенко, Юрий Павлович
 Обертюр, Шарль
 Романов, Николай Михайлович, великий князь
 Четвериков, Сергей Сергеевич
 Шелюжко, Лев Андреевич
 Аммосов, Юрий Николаевич
Седых, Кирилл Фёдорович

См. также 
 Бабочки
 Гусеница
 Моли
 Непарный шелкопряд
 Marsh Lepidoptera Awards

Примечания

Литература 
 
 Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / Под ред. С. Ю. Синева. — : Товарищество науч. изд. КМК, 2008. — 424 с. — ISBN 978-5-87317-457-7.
  
 
 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. — : Товарищество науч. изд. КМК, 2007. — 442, [1] с., [4] л. ил.: ил. — (Определители по флоре и фауне России; вып. 8).
 
 Рассел Ш. Э. Роман с бабочками. Как человек влюбился в насекомое. — : Колибри, 2005.
 Татаринов А. Г., Долгин М. М. Видовое разнообразие булавоусых чешуекрылых на европейском Северо-Востоке России. — : Наука, 2001. — 244 с. — ISBN 5-02-026164-5.
 Уэйли П. Бабочки. Eyewitness Guides — Butterfly and Moth. — Лондон, Нью-Йорк, Штутгарт, : Дорлинг Киндерсли (в сотрудничестве с Музеем естественной истории — Лондон), Слово, 2000. — ISBN 0-86318-319-0 (Великобритания); ISBN 5-85050-550-4 (Россия).
 Scoble M. J. (2011). Introduction to groups, in The Lepidoptera: Form, Function and Diversity, seconda edizione, London, Oxford University Press & Natural History Museum, 2011 [1992], pp. 1—352, ISBN 978-0-19-854952-9, LCCN 92004297, OCLC 25282932.

Ссылки 
 
 Таксономическое древо отряда Lepidoptera на сайте Зоологического института РАН
 Lepidopterology.com
 Lepidoptera о представителях отряда Lepidoptera на русском

Чешуекрылые